

Musica 

 Il cielo (Lucio Dalla) – brano musicale di Lucio Dalla del 1967
 Il cielo (Renato Zero) – brano musicale di Renato Zero del 1977